

Prénom 
 Lisbeth Korsmo (1948-2017), patineuse de vitesse et coureuse cycliste norvégienne.
 Lisbeth Kristensen (née en 1972), triathlète danoise.
 Lisbeth Hummel (née en 1952), actrice danoise.
 Lisbeth Gruwez (née en 1977), danseuse et chorégraphe belge de danse contemporaine.
 Lisbeth Movin (1917-2011), comédienne danoise.
 Lisbeth de Glymes-Berghes (), religieuse cistercienne qui fut la 28e abbesse1 de l'abbaye de la Cambre.
 Lisbeth Zwerger (née en 1954), illustratrice autrichienne de littérature d'enfance et de jeunesse.
 Lisbeth Polland, skieuse alpine autrichienne.
 Lisbeth Delisle (née en 1935), sculptrice française.

Personnage fictif 
 Lisbeth Salander, héroïne de la série de romans policiers Millénium de l'écrivain suédois Stieg Larsson parue en Suède dès 2005.

Divers 
 (5320) Lisbeth, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Voir aussi